„Artémis” – nazwa noszona na przestrzeni dziejów przez okręty Marine nationale:
 „Artémis” (Q96) – okręt podwodny typu Amphitrite z okresu I wojny światowej
 „Artémis” (Q206) – okręt podwodny typu Aurore z okresu II wojny światowej i powojennego

Przypisy

Bibliografia 
 
 
 

Nazwy francuskich okrętów